Leandro Torres puede referirse a:

Leandro Torres, un futbolista argentino.
Leandro Torres, un piloto brasileño de rally.